Компанець — українське прізвище. Відомі носії:

 Компанець Іван Данилович (1904—1969) — український радянський партійний і державний діяч.
 Компанець Микола Іванович (1939-2018) — український графік, заслужений діяч мистецтв України, член Національної Спілки художників України.
 Компанець Микола Прокопович (1937—2017) — почесний президент Української зернової асоціації, голова Чернігівського відділення Чернігівського земляцтва, у 1988—1991 — міністр хлібопродуктів України.

Українські прізвища